Esistono più comuni francesi con questo nome

Moulon – Gironda
Moulon – Loiret